

Patronyme
 Jules Ledin, (1867-1914), était un homme politique français.
 Per Ledin, (1978- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Tomas Ledin, (1952- ), est un chanteur de pop rock, compositeur, auteur, guitariste et producteur.

Homonymie
Homonymie de patronyme